Stati Uniti d'America
 Pineland – census-designated place della Contea di Lee, Florida
 Pineland – città della Contea di Sabine, Texas